Morval (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Morval (Engeland), een civil parish in Engeland